Agro – in epoca romana ager publicus
 Agro – uno dei gusti fondamentali
 Agro aversano – territorio della Campania, in provincia di Caserta
 Agro giuglianese – territorio della Campania, in provincia di Napoli
 Agro nocerino-sarnese –  territorio della Campania compreso tra i comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Sarno
 Agro caleno – territorio della Campania, in provincia di Caserta
 Agro pontino – area della regione italiana del Lazio
 Agro romano – area della regione italiana del Lazio

Pagine correlate 
 Agri
 Agrò